Angelino – variante del nome proprio di persona italiano Angelo
 Angelino – cognome italiano
 Angelino – casa motociclistica italiana
 Angelino – personaggio del Carosello, presente in vari spot pubblicitari del detersivo Super Trim della Agip
 Angeliño – calciatore spagnolo
 Edoardo Angelino – scrittore, insegnante e politico italiano
 Paolo Angelino – politico italiano